Gymnospermium är ett släkte av berberisväxter. Gymnospermium ingår i familjen berberisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Berberisväxter
Gymnospermium